San Juan înseamnă Sfântul Ioan în limba spaniolă. 

Termenul San Juan se poate referi și la următoarele:
 localități:
 San Juan, Puerto Rico
 San Juan, Argentina
 San Juan Nepomuceno, Paraguay
 San Juan Bautista, Paraguay

 provincii:
 Provincia San Juan (Argentina)
 Provincia San Juan (Republica Dominicană)

 comitate:
 Comitatul San Juan, Colorado
 Comitatul San Juan, New Mexico
 Comitatul San Juan, Washington
 Comitatul San Juan, Utah